Abbaye Saint-Sauveur peut désigner : 
 Abbaye Saint-Sauveur d'Anchin, à Pecquencourt dans le département du Nord ;
 abbaye Saint-Sauveur de Charroux, dans le département de la Vienne ;
 abbaye Saint-Sauveur de Redon, à Redon, dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
 abbaye de Saint-Sauveur, à Saint-Sauveur (Meurthe-et-Moselle) ;
 abbaye Saint-Sauveur de Ham, à Ham-en-Artois, dans le département du Pas-de-Calais ;
 abbaye Saint-Sauveur de Villeloin, à Villeloin-Coulangé, dans le département d'Indre-et-Loire ;
 abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, dans le département de la Manche.

Voir aussi 
 Liste des abbayes et monastères
 Prieuré Saint-Sauveur, de Melun (Île-de-France)

~
Sauveur